Viniciu Moroianu (n. 7 iulie 1962, București) este un pianist concertist român. Conduce o clasă de pian, ca profesor la Universitatea Națională de Muzică din București.

Biografie

Viniciu Moroianu s-a născut în București, într-o familie de artiști. A manifestat de timpuriu înclinații pentru compoziție și literatură. A absolvit, în orașul natal, cursul de pian liceal cu Marta Paladi și universitar cu Gabriel Amiraș. La acompaniament a fost studentul Suzanei Szorenyi. De-asemenea, a studiat armonia cu Doru Popovici și Pascal Bentoiu, precum și dirijatul cu Constantin Bugeanu. 

A susținut primul său recital la vârsta de zece ani, iar patru ani mai târziu a debutat ca solist cu orchestra. Are un repertoriu vast, incluzând prime audiții și lucrări ample mai rar abordate, precum Variațiunile "Goldberg" de Bach, Variațiunile "Diabelli" de Beethoven, Sonata a opta de Prokofiev sau Cvintetul op.29 de Enescu. Deține trei integrale Beethoven: lucrările concertante, la Râmnicu Vâlcea (2008-2009), Sonatele pentru pian și vioară, cu Cristina Anghelescu, la Iași și Radio România (2010), precum și Sonatele pentru pian și violoncel, cu Anton Niculescu, la Sfântu Gheorghe și Ateneul Român (2022). A înregistrat Integrala creației pentru pian solo de Lipatti, în premieră absolută (2019). Ca partener de lied a colaborat cu artiști precum Eduard Tumagian, Leontina Văduva, George Crăsnaru, Georgeta Stoleriu, Liliana Nikiteanu, Irina Săndulescu-Bălan sau Felicia Filip.

A participat la festivalurile internaționale "George Enescu" (opt ediții), "Dinu Lipatti" (trei ediții), "Academia Sighișoara" (unsprezece ediții), precum și la Besancon, San Jose, Graz, Chișinău și Bratislava. A cântat pe scene din Grecia, Elveția, Franța, Italia, Germania, Spania, Belgia, Suedia, Danemarca, Luxemburg, Ungaria, Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria. A concertat cu toate orchestrele din România, precum și cu ansambluri din Marea Britanie, Austria, Elveția, Republica Moldova și Bulgaria. A fost transmis în direct prin EBU (1995, 2007, 2013) și la Radio "Bartok"- Budapesta (1995). A apărut ca pianist în programele unor televiziuni din Franța și S.U.A., precum și la BBC. A realizat înregistrări la Radio România și Casa "Electrecord" (LP Brahms, cu violoncelistul Attila Szekely, 1981; LP Enescu, 1988; CD Enescu, 2011, incluzând două premiere camerale discografice). De-asemenea, numele său figurează pe CD-uri editate la "Agora" - Grecia (1996), "Eurostar" (2015), "Casa Radio" (2017) și "Casa Artelor Dinu Lipatti" (2022).

A îngrijit ediții princeps ale unor lucrări de Dinu Lipatti, Radu Paladi și Pascal Bentoiu la Editura Muzicală, Editura UNMB și GrafoArt. Este membru fondator al Societății Române Mozart (1991). În anul 2005 a obținut titlul de Doctor în Muzică, cu teza "Două secole de gândire componistică reflectate în creația pentru pian solo a lui Dinu Lipatti". Între discipolii săi se numără Mihai Ritivoiu, Andrei Licareț, Silvan Negruțiu, Ana Silvestru, Simona Strungaru, Abel Corban, Maria-Diana Petrache, Marius Boldea, Cătălin Răducanu. Din 2011 este membru în Consiliul director al Uniunii Muzicienilor Interpreți din România , în 2017 fiind ales vicepreședinte.

Premii 
Începând din anul 1973 a fost distins cu premii întâi în competiții naționale de pian, fiind totodată laureat al concursurilor internaționale de la Paris ("Guilde francaise des artistes solistes" - 1979) și București ("George Enescu" - 1991). A primit Premiul Colegiului Criticilor Muzicali din România (1981) pentru interpretarea Sonatei a treia pentru pian de Enescu și Premiul Fundației "Dinu Lipatti" din București (1992) pentru restituirea și prezentarea în concert a Fanteziei op.8 de Lipatti.

Note 

Pianiști români